Герб Маньчжоу-го представлял собой изображение цветущей жёлтой орхидеи (научное название:Cymbidium goeringii). Герб использовался с 1932 года, однако официально был утверждён в 1934 году и являлся одновременно императорским гербом. Его изображение помещалось на почтовых марках, официальных документах, а также государственных наградах.

См. также 
 Государственный гимн Маньчжоу-го
 Флаг Маньчжоу-го

Примечания 

Гербы государств
Государственные символы Маньчжоу-го
Орхидея в геральдике